Японская фамилия:
 Косиро Онти — японский художник, мастер ксилографии, фотограф и писатель, основатель сосаку ханга.

Аббревиатура:
 ОНТИ (Объединённое научно-техническое издательство) — название издательства «ФИЗМАТЛИТ» в период 1931—1938 гг.